Demjanjuk ist der Name von

 John Demjanjuk (1920–2012), ukrainischer KZ-Wächter
 Oleksij Demjanjuk (1958–1999), sowjetisch-ukrainischer Hochspringer
 Oryssja Demjanjuk (* 1992), ukrainische Leichtathletin